Die 1. Liga, die dritthöchste Eishockey-Spielklasse der Schweiz, der Saison 2012/13 begann im September 2012 und endet im März 2013. Dabei spielen insgesamt 35 Teams auf drei regionale Gruppen verteilt. Titelverteidiger ist der HC Red Ice.

Gruppeneinteilung 2012/13

Modus 
Die 35 Mannschaften der 1. Liga werden in drei Regionalgruppen à 12 bzw. 11 Teams eingeteilt. Mit Ausnahme der Finalrunde finden alle Spiele innerhalb dieser Gruppen statt.

Zu Beginn der Saison findet eine Qualifikationsrunde statt, in der alle 12 bzw. 11 Mannschaften zweimal gegen jeden Gegner spielen, absolvieren somit 22 bzw. 20 Runden.
Nach der Qualifikation wird jede Gruppe in eine Masterround I und  Masterround II aufgeteilt.
Die nach der Qualifikation 1 – 6 Rangierten spielen in der Gruppe Masterround I in einer Hin- und Rückrunde um die Ränge 1 bis 6 für die Play-offs.
Die nach der Qualifikation 7 – 12 Rangierten spielen in der Masterround II in einer Hin- und Rückrunde um die 2 Playoff-Plätze 7 + 8 und um die Ränge 9 – 12 für die Abstiegsrunde.
In der Gruppe I (Ostschweiz) und Gruppe II (Zentralschweiz) werden für die Masterround die Punkte der Qualifikation halbiert, in der Gruppe III (Suisse Romande) werden alle Punkte der Qualifikationsrunde mit in die Masterround genommen.

Die Play-offs werden als "Best-of-five"-Serie ausgetragen, wobei sich der Sieger des Playoff-Finals für die Endrunde der Schweizer Amateurmeisterschaft qualifiziert.
Die Abstiegsrunde findet in der Gruppe 1 (Ostschweiz) als Hin- und Rückrunde statt. Dabei starten die Teams mit der Punktzahl gemäss Stand Ende der Masterround II.
Der letztplatzierte der Abstiegsrunde steigt zur nächsten Saison in die 2. Liga ab.
In der Gruppe II (Zentralschweiz) findet die Abstiegsrunde in Form eines Playout Halbfinals (Best-of-five Serie) und eines Playout Finals (Best-of-five Serie) statt.
Der Verlierer des Playout Finals steigt in die 2. Liga ab.
In der Gruppe III (Suisse Romande) findet keine Abstiegsrunde statt, da drei Clubs auf die Abstiegspiele verzichten.

Der Aufstieg in die National League B erfolgt:
 wenn eine Mannschaft die Kriterien der National League erfüllt,
 den Aufstiegswunsch vor der Saison gemeldet hat und,
 den Schweizer Amateur-Meistertitel gewinnt.

Qualifikationsrunde

Gruppe 1: Ostschweiz (OS)

Gruppe 2: Zentralschweiz (ZS)

Gruppe 3: Suisse Romande (SR)

Masterround

Gruppe 1: Ostschweiz (OS)

Gruppe 2: Zentralschweiz (ZS)

Gruppe 3: Suisse Romande (SR)

Playoffs

Gruppe 1: Ostschweiz (OS)

Gruppe 2: Zentralschweiz (ZS)

Gruppe 3: Suisse Romande (SR)

Abstiegsrunde / Playouts

Gruppe 1: Ostschweiz (OS) 

Der EHC Uzwil steigt in die 2. Liga ab.

Gruppe 2: Zentralschweiz (ZS) 

Die Teams EHC Zunzgen-Sissach und EHC Belp verzichten auf die Austragung des Playout Finals. Dies ist möglich, da keine Mannschaft aus der 2. Liga Interesse an einem Aufstieg angemeldet hat.

Finalrunde 

In der Finalrunde treten die drei Gruppensieger gegeneinander an.  Nach einer Gruppenphase (drei Spiele) spielen die beiden besten Teams im Finalspiel um den Titel des Amateur-Schweizermeisters.

Die Gruppenspiele fanden am 21., 23., 26. März 2013 statt

Finalspiel 

Das Finalspiel fand am 28. März 2013 in der Localnet Arena in Burgdorf statt.

Weblinks 
 Regio League

Einzelnachweise 

Saison der Regio League
Eishockeysaison 2012/13